De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2004 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 10 oktober 2004 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Andrea Dovizioso werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een tweede plaats in de race, terwijl zijn laatste concurrent Héctor Barberá in de eerste ronde uitviel.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Maleisië